è un manga scritto da Gō Nagai e disegnato da Tatsuya Yasuda, pubblicato in Giappone nel 1989 e basato sulle miniserie televisive fantascientifiche statunitensi 
V (1983) e V: The Final Battle, uscite in Italia col titolo V - Visitors.

Trama 
Su tutta la Terra fanno la loro comparsa giganteschi UFO. Gli alieni hanno un aspetto umano e dichiarano di essere venuti in pace e di voler condividere le loro conoscenze. I giornalista Mike Donovan vuole vederci chiaro e scopre una terribile verità: gli alieni sono in realtà dei rettili giunti sulla Terra con l'intenzione di cibarsi dei terrestri.

Personaggi 
 Mike Donovan, giornalista
 Juliet Parrish, dottoressa e leader della resistenza contro gli alieni
 Ham Tyler
 John, comandante supremo dei visitors
 Diana, ufficiale scientifico dei visitors

Pubblicazione 
Il manga V - Visitors è tratto dal franchise fantascientifico statunitense Visitors. Il soggetto originale è pertanto di Kenneth Johnson, rielaborato in sceneggiatura da Gō Nagai e disegnato da Tatsuya Yasuda. L'opera è stata pubblicata da Keibunsha tra il 1989 e il 1990 in due volumi: che adattano rispettivamente la prima e la seconda miniserie televisiva del franchise. L'edizione italiana è stata annunciata dalla casa editrice 001 Edizioni per l'etichetta Hikari.

Note

Collegamenti esterni